Психотерапи́я (от  «душа, дух» +  уход, лечение") — основной метод психологической коррекции, осуществляемый врачом-психотерапевтом или клиническим психологом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых психотерапевтом для проведения изменений психоэмоционального состояния человека, его поведения и коммуникативных паттернов, улучшения его самочувствия и улучшения способности к адаптации в социуме; различные системы (модальности, теории) лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека. Часто определяется как деятельность, направленная на избавление человека от различных проблем (эмоциональных, личностных, социальных и т. п.). Проводится, как правило, специалистом-психотерапевтом путём установления глубокого личного контакта с пациентом (часто путём бесед и обсуждений), а также применением различных когнитивных, поведенческих, медикаментозных и других методик. Однако такое определение не является полным.

Следует отличать понятие психотерапии как от психиатрии, так и от психологии. Психотерапия может быть разновидностью или составляющей частью психиатрического лечения (и описываться в учебниках по психиатрии, рекомендоваться психиатрам для использования), но психиатрическое лечение часто ею не ограничивается (либо в ряде случаев, например при острых психозах, вообще может сводиться лишь к медикаментозному лечению), она носит главным образом компенсаторный характер.

Сложным является вопрос о соотношении и разграничении психотерапии и психологического консультирования. По этому поводу существуют разнообразные точки зрения. В частности, утверждается, что психотерапия представляет собой глубокую долговременную работу, нацеленную на изменения в структуре личности, а психологическое консультирование, как правило, является краткосрочным и направлено на достижение клиентами их жизненных актуальных целей. В отличие от психологического консультирования, психотерапия рассчитана обычно на помощь людям с психическими расстройствами.

Многие авторы отмечают, что провести чёткую грань между психологическим консультированием и психотерапией невозможно и граница между ними является условной. Нередко эти два термина используются как синонимы.

Определение понятия 
На сегодняшний день в мире не существует единого взгляда на определение понятия «психотерапия». Но благодаря усилиям Европейской психотерапевтической ассоциации В европейских странах проводится большая работа по стандартизации законодательной базы Евросоюза согласно определению психотерапии в рамках Страсбургской декларации. Этот документ лаконично и точно определяет современное понятие психотерапии:

Страсбургская декларация:

 Психотерапия является особой дисциплиной, занятие которой представляет собой свободную и независимую профессию.
 Психотерапевтическое образование требует высокого уровня теоретической и клинической подготовленности.
 Гарантированным является разнообразие терапевтических методов.
 Образование в области одного из психотерапевтических методов должно осуществляться интегрально; оно включает теорию, личный терапевтический опыт и практику под надзором; одновременно приобретаются широкие представления о других методах.
 Доступ к такому образованию возможен при условии широкой предварительной подготовки, в частности в области гуманитарных и общественных наук.

Европейская психотерапевтическая ассоциация (EAP). Страсбург, 21 октября 1990 г.

История 
В истории психотерапии выделяются донаучный (до XIX века) и научный периоды.

В первой половине XIX века в Европе было широко распространено учение Месмера. В 1841 году выступление месмериста посетил британский учёный Брэд. Продемонстрированное явление его заинтересовало, и он стал проводить собственные опыты. Брэду удалось усыпить своего знакомого посредством фиксации его взгляда. Продолжив опыты по исследованию явления, названного им гипнозом, Брэд изложил их результаты в книге «Неврогипнология» (1843). В 1860 году с описанием метода Брэда познакомился французский врач Льебо. Льебо продолжил исследования гипноза и предложил использовать для погружения пациента в сон голосовое внушение. Свои выводы Льебо изложил в 1866 году в книге «Сон и подобные ему состояния…». В 1882 году французский врач Дюмон решил применять словесное внушение во время гипнотического сеанса для лечения пациентов психиатрического приюта. Он пригласил к сотрудничеству Льебо; их совместная работа привлекла внимание профессора Бернгейма, который в своей клинике ввёл гипноз в широкое применение. Гипноз стал началом научной психотерапии.

Впервые термин «психотерапия» введен в конце XIX века английским врачом Дэниэлом Хаком Тьюком (). В опубликованной им в 1872 году книге «Иллюстрация влияния разума на тело» () одна из глав названа «Психотерапия» (). Этим словом называлось терапевтическое действие, которое дух пациента мог иметь в отношении тела пациента благодаря влиянию врача.

Направления и школы психотерапии 
В настоящее время существует ряд направлений в психотерапии, которые основываются на различных положениях основных направлений психологии:
 когнитивное (когнитивная психотерапия), основанное на когнитивном подходе в психологии;
 поведенческое (поведенческая психотерапия), которое основано на психологии бихевиоризма;
 рационально-эмоционально-поведенческая терапия, близкая к когнитивной психотерапии, но использующая также поведенческие аспекты;
 динамическое (психоанализ), которое основано на глубинной психологии;
 гуманистическое (клиент-центрированная психотерапия — К. Роджерс, разговорная психотерапия, соматический подход, духовный подход), связанное с гуманистической психологией;
 экзистенциальная терапия — сформированная как приложение идей экзистенциальной философии к психологии и психотерапии, ставящее целью подвести пациента к осмыслению своей жизни, осознанию своих жизненных ценностей и изменению своего жизненного пути на их основе с принятием полной ответственности за свой выбор. Включает как один из видов логотерапию, основанную на поиске и анализе смыслов существования;
 гештальт-терапия — гуманистическое направление, основанное на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном подходах.
 психодрама — направление, использующее драматическую импровизацию для изучения внутреннего мира клиента, позволяющее развивать спонтанность, лучше осознавать свой ролевой репертуар и выявлять и разрешать ролевые конфликты. Основатель — Я. Морено.
 транзактный анализ — направление, основанное на идее о том, что человек общается и действует из одного из «Эго-состояний» (Ребенок, Взрослый, Родитель). Взаимодействие между двумя людьми, каждый из которых находится в каком-то «Эго-состоянии» называется «транзакция». Самоотношение человека также рассматривается через призму внутренних взаимодействий «Эго-состояний» Родителя, Взрослого и Ребенка. Основатель — Э. Берн.

На данный момент существует большое количество направлений психотерапии. Нередко их пытаются классифицировать по каким-либо признакам, выделяя большие группы:
 По количеству участников:
 Индивидуальная психотерапия.
 Групповая психотерапия.
 По задачам:
 Поисковая психотерапия.
 Корректирующая психотерапия.
 По целям:
 Процессуальная психотерапия.
 Целеориентированная психотерапия.
 По степени теоретического обобщения:
 Аналитическая психотерапия.
 Феноменологическая психотерапия.
 По роли, которую занимает терапевт:
 Директивная психотерапия.
 Недирективная психотерапия.
 По отношению решаемой проблемы к медицинским (в том числе психопатологическим) понятиям:
 Клиническая психотерапия.
 Неклиническая психотерапия.
 По применяемым для терапии областей и видов деятельности:
 Основанная на использовании искусства и творчества — арт-терапия.
 На основе использования игровой деятельности — игровая психотерапия.
Существуют и другие классификации.

Клиническая психотерапия 
Клиническая (медицинская) психотерапия — направление психотерапии (часть медицины), основанное на материалистическом подходе, где биологическому фактору развития заболевания отводится определяющая роль, соответственно лечение осуществляется с учётом клинической картины, дифференциальной диагностики, продуманной системы показаний-противопоказаний.

К методам клинической психотерапии относят гипноз; прогрессивную мышечную релаксацию Джекобсона, аутогенную тренировку Шульца, рациональную психотерапию Дюбуа; терапию подростковых акцентуаций А. Е. Личко; методы поведенческой психотерапии: сочетательно-рефлекторная терапия В. М. Бехтерева и метод угашения условной связи А. М. Свядоща; клиническую психотерапию соматических и сексуальных расстройств, неврозов и др., также к методам клинической психотерапии можно отнести технологию биологической обратной связи (БОС) и метод десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ).

Клинический подход в целом объединяет в себе традиции классической психиатрии, позволяет решать проблемы диагностики и реабилитации пациентов, направлен на активацию их потенциальных резервов в адаптации и приспособлении.

Психотерапия и религия 
Вслед за оформлением психотерапии в самостоятельную дисциплину встал вопрос о её отношении к религии. Если Зигмунд Фрейд относился к религии отрицательно и противопоставлял её психоанализу, то уже коллега Фрейда Карл Юнг выступил с призывом объединения усилий психотерапевтов и священников в деле врачевания человеческой души, подчеркивая, что сфера приложения психотерапии и религии фактически перекрещивается:

Что представляют собой все религии? Религии — это системы психотерапии. Чем же занимаемся мы, психотерапевты? Мы пытаемся избавить от страданий человеческое сознание, psyche или, быть может, душу, но ту же проблему решают и религии. Поэтому сам наш Господь является целителем; он лекарь; он лечит болезнь и врачует душевный недуг; а это как раз то, что мы называем психотерапией.
Важным шагом в направлении синтеза религиозных учений с психотерапией стало классическое произведение «Психоанализ и религия» Э. Фромма, в котором лидер школы «философов от психологии» дал развернутое обоснование положения о том, что религия и психоаналитическая терапия преследуют одну и ту же цель:

Основатели всех великих восточных и западных религий считали высшей целью жизни заботу о человеческой душе и раскрытие сил любви и разума. Психоанализ не представляет здесь какой-то угрозы, напротив, он во многом способствует достижению этой цели. 

В качестве врачевателя души аналитик занимается теми же проблемами, что и философия и теология — душой человека и её исцелением. 
Эта точка зрения не получила, однако, всеобщего признания. Её отрицал, например, создатель логотерапии Виктор Франкл, подчёркивая, что, в противоположность задачам психотерапии, целью религии является не исцеление, а спасение души. В настоящее время вопрос о соотношении психотерапии и религии всё ещё остается спорным. Одни авторы считают необходимым и плодотворным включение религиозных учений в теорию и практику психотерапии, тогда как другие решительно отрицают такую возможность. В нашей стране эта полемика широко представлена, например, на сайте издательства «Свет Православия» Макариев-Решемского монастыря, а также в журнале «Консультативная психология и психотерапия».

Термин «психотерапевт» и его значения 
Слово «психотерапевт» часто используется в разных смыслах.

Так, приказ Минздрава определяет специальность «врач-психотерапевт». Это человек с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», получивший подготовку по специальности «психиатрия» и дальнейшую подготовку по психотерапии. Для краткости таких специалистов часто и называют просто «психотерапевт». В РФ лицо, не имеющее высшего медицинского образования, с юридической точки зрения не имеет право быть врачом-психотерапевтом. Тем не менее, например, в законе города Москвы от 7 октября 2009 года № 43 «О психологической помощи населению в городе Москве» предусматривается такой вид оказания психологической помощи, как «психотерапия (немедицинская)», но положения этого закона «не распространяются на отношения в сфере оказания психиатрической и медицинской психотерапевтической помощи гражданам». Таким образом, с точки зрения закона, специалист-психолог, оказывающий психологическую помощь в Москве и не работающий в системе здравоохранения, может применять психотерапию (немедицинскую).

Кроме того, в России действуют немедицинские образовательные учреждения, реализующие учебные программы по направлениям психотерапии (как в форме магистратуры по направлению «психология», так в форме профессиональной переподготовки по направлениям психотерапии) и принимающие на обучение не только врачей, но и людей с психологическим и иногда другим образованием. Таким образом, де-факто психологи и иногда другие специалисты, помимо врачей-психотерапевтов получают квалификацию, позволяющую применять техники психотерапии в своей практике.

На Западе клинические психологи имеют право заниматься психотерапией наряду с врачами; в России психологи тоже играли очень значимую роль в психотерапевтической практике. В некоторых европейских странах понятие «психотерапевты» употребляется применительно к лицам, имеющим гуманитарное образование, не привязанное к медицинскому. При этом, например, в Германии психотерапевтом по закону имеют право называться люди с высшим психологическим или медицинским образованием, дополнительно прошедшие обучение психотерапевтическим методикам. Первые именуются «психологический психотерапевт» (нем. Psychologischer Psychotherapeut), вторые — «врачебный психотерапевт» (нем. Ärztlicher Psychotherapeut).

Зигмунд Фрейд писал, что для его метода медицинское образование необязательно. Обоснованию данного тезиса специально посвящена работа З. Фрейда «К вопросу о дилетантском анализе: Беседы с посторонним» (1926). За написание этого памфлета Фрейд взялся в связи с начатым весной 1926 года в Вене судебным процессом против Теодора Райка, знаменитого члена Венского психоаналитического объединения, который не имел медицинского образования. Т. Райк был обвинён в нарушении австрийского закона против шарлатанства — закона, объявлявшего противоправным, если человек, не имеющий медицинского диплома, лечил больных. Поясняя, что «дилетанты = не врачи», Фрейд выступил в защиту права «дилетантов» заниматься психоаналитической практикой:

Врач получил в медицинском училище образование, которое в общем-то противоположно тому, что потребовалось бы ему в качестве подготовки к психоанализу. Его внимание было направлено на объективно устанавливаемые анатомические, физические, химические факты… К душевной стороне феноменов жизни интерес не пробуждается, изучение высших психических проявлений к медицине никакого отношения не имеет.
Поскольку, по мнению Фрейда, причины невротических заболеваний коренятся не в теле, а в психике, то для оценки невротика, «равно как и для его лечения, медицинское обучение ничего не даёт, вообще ничего».

Исследования эффективности психотерапии 

Данные мета-анализов показывают эффективность психотерапии, включая самые разные психологические методы помощи и психообразовательные программы. В частности, M. W. Lipsey, D. B. Wilson в 1993 году, обобщив в мета-анализе данные сотен исследований различных видов психотерапии и психообразовательных программ, показали их эффективность.

Согласно данным двух других мета-анализов, объединивших 29 и 56 различных исследований, психотерапия так же эффективна, как антидепрессанты, при лечении депрессий. В третьем мета-анализе сделан вывод о некотором превосходстве антидепрессантов над психотерапией при лечении эндогенных депрессий. В мета-анализе, проведенном в рамках проекта NIMH (Национальный институт психического здоровья США), сделан вывод, что при лечении пациентов с депрессией антидепрессанты превосходят психотерапию только в случае лечения тяжёлых депрессий.

Ещё один мета-анализ показал равную эффективность психотерапии и комбинированного лечения (психотерапии в сочетании с медикаментами) при нетяжёлых расстройствах, однако при тяжёлых депрессиях комбинированное лечение продемонстрировало преимущества в сравнении с использованием психотерапии без медикаментов.

Более поздний мета-анализ показал преимущества когнитивно-поведенческой психотерапии перед лечением антидепрессантами: эффект когнитивно-поведенческой терапии был выражен сильнее. В рамках этого же мета-анализа выяснилось, что у пациентов, проходивших когнитивно-поведенческую психотерапию, повторные приступы отмечаются в 29,5 % случаев, а у прошедших лишь медикаментозное лечение — в 60 % случаев, то есть когнитивно-поведенческая терапия обнаруживает более существенный профилактический эффект по сравнению с антидепрессантами.

По данным мета-анализа 1998 года, при лечении панических атак когнитивно-поведенческая психотерапия обладала более высоким показателем силы эффекта в сравнении с фармакологическим лечением и комбинированным лечением. Кроме того, при использовании когнитивно-поведенческой психотерапии меньшее количество пациентов прерывало лечение по сравнению с фармакологическим и комбинированным лечением.

Качество многих мета-анализов, в которых сопоставляется психотерапия и медикаментозные методы лечения, подвергается критике. Тем не менее эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии при лечении депрессивных и тревожных расстройств доказана достаточно надёжными мета-анализами, и доказана эффективность психотерапии при лечении психических расстройств в целом.

Эффективность психотерапии подвергал критике известный психолог Г. Айзенк, утверждавший, что психотерапия не превосходит по своему действию плацебо. Несмотря на это, в 1996 году R. J. Grissom обобщил данные 46 мета-анализов и показал превосходство психотерапии и над контрольной группой пациентов, находившихся в ожидании лечения, и над пациентами, получавшими вместо специфических форм психотерапии плацебо (поддерживающие беседы).

Ряд контролируемых исследований и мета-анализов показал, что даже по прошествии трёх лет после проведения психотерапии её эффект сохраняется для значительного количества пациентов. Например, при алкогольной зависимости 30 % пациентов после курса психотерапии перестают употреблять алкоголь на длительный срок, а ещё 30 % существенно снижают количество потребляемого алкоголя. При лечении пациентов с пограничным расстройством личности проверка результатов психотерапии по истечении трёх лет доказала устойчивость достигнутого улучшения их функционирования.

В мета-анализе, охватившем исследования, включающие в общей сложности свыше 2000 пациентов, обнаружилось, что 14 % пациентов демонстрируют улучшение ещё до первой сессии психотерапии, 53 % — после 8 еженедельных сессий, 75 % — после 26 еженедельных сессий, а 83 % — после 52. По данным ещё одного мета-анализа, после 15 сессий психотерапии их терапевтический эффект примерно равен эффекту после двух лет спонтанного выздоровления. Наконец, третий мета-анализ показал, что около 50 % пациентов, начавших лечение во время обострения, достигают клинически значимого улучшения после 21 сессии, и 75 % пациентов — после 50 сессий.

По данным ряда исследований, в ходе психотерапии примерно 5—10 % пациентов могут испытывать ухудшение состояния. Отмечалось, что особенно высок процент ухудшения у пациентов с пограничным расстройством личности и у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Факторами риска также являются выраженные межличностные проблемы у пациентов и более тяжёлое состояние в начале лечения; кроме того, ухудшению состояния пациентов в ходе лечения способствуют такие качества психотерапевта, как низкий уровень эмпатии, недооценка проблем клиента, негативный контрперенос. Ухудшение часто связано также с экспериментальными формами психотерапии, а для депрессий предиктором ухудшения может быть маленькое количество сессий.

Эффективность психотерапии онлайн 
В наибольшем системном обзоре, существующем на сегодняшний день, исследователи из Университета МакМастер собрали и систематизировали данные 17 различных исследований, которые проводились за последние 20 лет. Клинические испытания, включенные в обзор, были сосредоточены на сравнении эффективности когнитивно-поведенческой терапии в электронном и традиционном виде при лечении большого депрессивного расстройства. При этом «электронным» сеансом считался любой опосредованный контакт терапевта с пациентом в формате видеоконференции, по телефону, электронной почте, переписке в чате и т.д.

Результаты показали, что дистанционная онлайн-терапия не только не уступает эффективности традиционной очной, но в ряде случаев превосходит ее. Метаанализ делает вывод о наличии «умеренных доказательств», свидетельствующих о том, что эффективность онлайн психотерапии не уступает традиционному методу общения с психологом в офисе. А в некоторых случаях даже превосходит результаты очных сеансов. Это связано с тем, что клиент получает помощь психотерапевта, когда находится в комфортном месте, которое он сам и выбрал. Это позволяет настроиться на результат и не думать об отвлекающих факторах.

См. также 
 Психологическая помощь
 Психологическое консультирование
 Психологическая коррекция
 Группы взаимопомощи (или «группы встреч»)

Примечания

Рекомендованная литература 
 Психотерапия // Энциклопедия психотерапии / под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб., 1999.
 Психотерапия // Справочник по психотерапии. — 1985.
 Александров А. А. Интегративная психотерапия. — СПб: Питер, 2009. — 352 с.: ил. — ISBN 978-5-388-00270-9.
 Александров А. А. Психотерапия : учебное пособие. — СПб: Питер, 2004.
 Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Мат. 1—8 Всероссийских общественных профессиональных медицинских психотерапевтических конференций / под ред А. И. Аппенянского, Ю. П. Бойко, В. Н. Краснова, В. И. Курпатова, Ю. С. Шевченко. — (1-я — 2003; 2-я — 2004; 3-я — 2005; 4-я — 2006; 5-я — 2007; 6-я — 2008; 7-я — 2009; 8-я − 2010). См. также сайт psychomed.nm.ru.
 Аппенянский А. И. Трудные вопросы психотерапевта // Амбулаторная и больничная психотерапия и медицинская психология. Мат. 1-й Всеросс. общ. профессиональной мед. психотер. конф. — М., 2003. — С. 149—185.
 Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. — К.: Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. — 320 с. — ISBN 966-521-029-7 («Ника-центр»), ISBN 5-89321-035-2 («Алетейа»).
 Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е. Психотерапия : учебник для вузов.
 Зачепицкий Р. А., Карвасарский Б. Д. Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов // Бессознательное. — Тбилиси, 1978.
 Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. — 416 с.
 Он же. Избранные лекции по психотерапии. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 432 с. — ISBN 5-8291-0060-6 (Академический проект), ISBN 5-88687-078-4 (Деловая книга).
 Методы современной психотерапии : учебное пособие / сост. Л. М. Кроль, Е. А. Пуртова. — М.: «Класс», 2001. — 480 с. — (Библиотека психологии и психотерапии. Вып. 90). — ISBN 5-86375-033-2.
 Психотерапевтическая энциклопедия. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб., 2000.
 Психотерапия : учебник / под ред. Б. В. Карвасарского. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2002.
 Руководство по психотерапии / под ред. В. Е. Рожнова. — 2-е изд. — Ташкент: «Медицина УзССР», 1979. — 620 с.
  Руководство по психотерапии / под ред. В. Е. Рожнова. — 3-е изд. — Ташкент: «Медицина УзССР», 1985. — 719 с. (В этом изд. удален ряд статей, входивших в предыдущее изд.)
 Филатов А. Т., Скумин В. А. Психопрофилактика и психотерапия в кардиохирургии. — Киев: Здоровье, 1985. — 72 с. — (Б-ка практ. врача).
 Чаплина Г. В. Психотерапия : список литературы к реферату, курсовой, дипломной работе по психологии // Сайт http://psi911.com/
 Решетников М. М. Психотерапия — как концепция и как профессия // Независимый психиатрический журнал. — 2003. — № 2.
 Зорин Н. А. Доказательная медицина и психотерапия: совместимы ли они?

Ссылки 
 «История психотерапии». Лекция Ирины Сироткиной в библиотеке им. Н. А. Некрасова

Методы психологической помощи